Groot-Polen (historische regio), het historische gebied
 Hertogdom Groot-Polen, een hertogdom binnen het koninkrijk Polen van 1138–1320 
 Woiwodschap Groot-Polen, het huidige woiwodschap